Une Hochschule für Gestaltung est, en Allemagne, un établissement d'enseignement supérieur, ou haute école (Hochschule), spécialisé dans les arts appliqués. 

Il existe plusieurs Hochschule für Gestaltung en Allemagne :
 , dans la ville d'Offenbach-sur-le-Main ;
 Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, dans la ville de Schwäbisch Gmünd ;
 Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Hall, dans la ville de Schwäbisch Hall ;
 , dans le quartier de Weißensee, à Berlin ;
 Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, dans la ville de Karlsruhe ;
 Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich ;
 Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel.

Établissement d'enseignement supérieur en Allemagne
École de design